Southport Pleasureland ist ein Freizeitpark in Southport (Merseyside, England, ), der 1912 als Pleasureland Southport eröffnet wurde. Von 2007 an hieß der Park zwischenzeitlich New Pleasureland Southport.

Achterbahnen

Ehemalige Achterbahnen

Weblinks 

 Die offizielle Parkwebsite (englisch)

Einzelnachweise 

Freizeitpark im Vereinigten Königreich
Freizeitpark in Europa
Tourismus (England)
Southport
Unternehmen (Merseyside)
Organisation (Metropolitan Borough of Sefton)